Август Петрович Розефелд (; 1926—1983) — звеньевой рыболовецкого колхоза «Банга», Латвийская ССР. Герой Социалистического Труда (07.07.1966).

Биография 
Родился в 1926 году в Латвии. Латыш.

Получил неполное среднее образование. Трудовую деятельность начал в 1942 году рыбаком. В 1945—1950 годах служил в Советской Армии.

После увольнения из Вооружённых Сил с 1950 года работал рыбаком, звеньевым, а с 1966 года — бригадиром рыболовецкого колхоза «Банга» в селе Роя Талсинского района Латвийской ССР (ныне — Ройского края Латвии).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по добыче рыбы и производству рыбной продукции, Розефелду Августу Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

И в последующие годы добивался высоких результатов по добыче рыбы и производству рыбной продукции.

В 1968 году вступил в КПСС. Много внимания уделял общественной и политической работе. Дважды избирался Депутатом Верховного Совета СССР 8-го и 9-го созывов (1970—1979). Жил в Талсинском районе (ныне — Ройский край, Латвия). Умер в 1983 году.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (07.07.1966);
 орден Ленина (07.07.1966)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медалями ВДНХ СССР
 и другими
 Отмечен дипломами и почётными грамотами.

См. также 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 8-го созыва
 Список депутатов Верховного Совета СССР 9-го созыва

Примечания

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Восьмой созыв. — М., 1970.
 Депутаты Верховного Совета СССР. Девятый созыв. — М., 1974.

Ссылки 
  
 Augusts Rozefelds

Политики Латвийской ССР
Герои Социалистического Труда
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС